Евге́ний Алекса́ндрович Гара́ничев () — российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.

Ранние годы 
В посёлке Новоильинский, где родился и вырос Евгений Гараничев, из спортивных секций была только лыжная, поэтому именно туда вслед за своим старшим сыном родители привели восьмилетнего Евгения. Так он начал заниматься лыжными гонками, причём весьма успешно.

Лыжные гонки 
На первенстве мира в итальянском Мальсе он вместе с Андреем Феллером, Петром Седовым и Раулем Шакирзяновым стал первым в эстафете 4х5 км. А на чемпионате мира среди юниоров и молодёжи в итальянском городе Тарвизио в эстафете 4х5 километров квартет сборной России в составе Ивана Иванова, Дмитрия Васильева, Евгения Гараничева и Андрея Парфёнова завоевал второе место. Российские спортсмены уступили лыжникам из Швеции всего 0,3 секунды.

Переход в биатлон 
В биатлон Евгений Гараничев перешёл в 2008 году, когда ему было 20 лет по совету своего земляка Владимира Аликина. В Пермской области не было условий для развития лыж. Спортсменов даже не возили на сборы, не хватало спонсоров. Тогда юный лыжник обратился к В. А. Аликину, который познакомил его с Максимом Владимировичем Кугаевским, тренером биатлонистов Тюменской команды.

Биатлонная карьера

Сезон 2010/2011 
Первый и весьма весомый успех пришёл к спортсмену на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка», где собрались сильнейшие стреляющие лыжники страны. Евгений занял почетное 4 место в индивидуальной гонке на 20 километров, а в спринте вошёл в десятку сильнейших. Благодаря этим результатам Е. Гараничев заслужил право выступать на Кубке Европы.
На Чемпионате России 2010 в Увате в спринте и преследовании был четвёртым, а в масс-старте стал бронзовым призёром.
В 2011 году дебютировал на этапе Кубка мира в Антерсельве. В первой спринтерской гонке занял 13 место. Дебют в эстафетных гонках в составе сборной России для Евгения выпал на 23 января 2011 года, когда он ушёл на 2 этап, приняв эстафету от Антона Шипулина. В итоге биатлонист на 1 огневом рубеже допустил 2 промаха (использовал 2 дополнительных патрона), затем на второй стрельбе использовал 1 дополнительный патрон, уходя на передачу эстафеты с 9.5 секундами отставания от Бьёрндалена. Проиграв на заключительном круге именитому норвежцу ещё 0.2 секунды, передал эстафету Андрею Маковееву. В итоговом протоколе сборная России расположилась на 4 месте, пропустив вперёд немцев, итальянцев и норвежцев. На Универсиаде 2011 Гараничев взял три медали: бронзу в спринте, бронзу в гонке преследования и серебро в смешанной эстафете.

Сезон 2011/2012 
5 января 2012 года впервые поднялся на подиум в Кубке мира в эстафетной команде — 2 место в Оберхофе. Состав эстафеты: Антон Шипулин , Евгений Гараничев , Евгений Устюгов и Алексей Волков.

20 января 2012 года выиграл первый в карьере личный подиум — 2 место в спринте в Антхольце.

2 февраля 2012 года в Хольменколлене в спринте завоевал первое золото в своей карьере. Второе место занял немец Арнд Пайффер, 3 место завоевал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Гараничев опередил немца на 0,7 секунды.

4 февраля 2012 года в гонке преследования в Хольменколлене Евгений Гараничев завоевал третье место.

5 февраля 2012 года в Хольменколлене Евгений Гараничев завоевал бронзовую медаль в масс-старте, допустив 2 промаха.

Сезон 2012/2013 
4 января 2013 года одержал победу в эстафетной гонке в составе Алексея Волкова , Антона Шипулина и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это первая победа Гараничева в эстафетных гонках.

5 января 2013 года занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

6 января 2013 года занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

16 февраля 2013 года провалил стрельбу на третьем этапе в ходе эстафетной гонки сборной России на чемпионате мира по биатлону (пробежал два штрафных круга), в результате чего команда заняла только 4 место.

17 февраля 2013 года провалил участие в масс-старте. Упал в начале гонки, в результате занял 24 место.

Сезон 2013/2014 
В первой в сезоне индивидуальной гонке 28 ноября 2013 года Гараничев занял 47 место, допустив 6 промахов и отстав от победителя на 6 минут 42 секунды.

6 декабря 2013 года выступил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где допустил 2 промаха и занял 23 место, а в прошедшей 8 декабря 2013 года гонке преследования откатился на 34 место.

13 декабря 2013 года Гараничев принял участие в мужской эстафете, где выступил на третьем этапе и вместе с Иваном Черезовым, Александром Логиновым и Антоном Шипулиным одержал первую в сезоне победу. В последующих гонках Гараничев занял 23 и 9 места.

На этапе Кубка мира в Оберхофе занял 53 место в спринте и 49 место в гонке преследования.

11 декабря 2014 года на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграл первый подиум в сезоне — 3 место.

На этапе Кубка мира в Антхольце в спринте и преследовании занял 29 и 25 места соответственно.

Олимпийские игры 2014 
Евгений Гараничев был включен в состав российской  команды для участия в XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи.

8 февраля 2014 года Гараничев принял участие в первой в своей спортивной карьере гонке на Олимпийских играх. Он выступил в спринте, где допустил один промах и занял 27 место, отстав от победившего в гонке норвежца Уле-Эйнера Бьёрндалена на 1 минуту 9,5 секунд.

10 февраля 2014 года выступил в гонке преследования, где поднялся на 15 место, отстав с одним промахом от победителя Мартена Фуркада на 59,1 секунд.

13 февраля 2014 года Гараничев принял участие в индивидуальной гонке, где выиграл бронзовую медаль. Выигранная Гараничевым бронза в индивидуальной гонке стала единственной личной наградой мужской биатлонной сборной России на домашней Олимпиаде.

По результатам прошедших гонок Евгений квалифицировался в масс-старт, но плохая стрельба помешала побороться за медали, и он занял только 5 место.

Кандидатура Гараничева была одобрена тренерами для участия в смешанной эстафете, однако Евгений, как и на двух предыдущих чемпионатах мира, зашёл на штрафной круг. В итоге, в смешанной эстафете российская команда финишировала пятой, а после дисквалификации немецкой команды заняла в финишном протоколе четвёртое место.

В мужской эстафете Гараничев участия не принимал.

Сезон 2014/2015 
На шестом этапе Кубка мира в Антхольце в спринте Евгений занял второе место.

На том же этапе Кубка мира в гонке преследования занял третье место, уступив на финише Симону Шемпу 1,1 сек и Симону Эдеру 0,1 сек.

Сезон 2015/2016

Сезон 2016/2017

Сезон 2017/2018

Сезон 2018/2019 
В 2019 году Гараничев занял второе место в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Чайковском (Пермский край).Его результат составил 52 минуты 49,2 секунды.

Сводная статистика

Статистика выступлений на Кубке мира

Итоговое положение в зачёте индивидуальных дисциплин

Статистика стрельбы

Результаты выступлений в Кубке мира

Награды и звания 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Заслуженный мастер спорта России (14 февраля 2014 года).
 Победитель в номинации «Лучший спортсмен 2007 года» краевого конкурса «Спортивная элита Прикамья».

Личная жизнь 
В августе 2013 года женился на своей девушке Людмиле. Свадьба прошла в Тюмени. 1 января 2016 года родился сын Евгений. 2 января 2018 года родился сын Андрей.

Примечания 

Биатлонисты России
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по биатлону